Dennis Bergkamp (1969), Nederlands ex-voetballer
Vera Bergkamp (1971), voorzitter van de Tweede Kamer
Roland Bergkamp (1991), Nederlands voetballer